Il doppio del torneo di tennis Martinique Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Anderson e Richard Fromberg con David Wheaton e Todd Woodbridge non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Arnaud Boetsch /  Libor Pimek (primo turno)
 David Wheaton /  Todd Woodbridge (finale)

 Brad Pearce /  Byron Talbot (semifinali)
 Mike Bauer /  Alexander Mronz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Martinique Challenger 1989